Флаг Никола́евского сельского поселения — упрощённое название флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Николаевского сельского поселения — флаг муниципального образования Николаевское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края.
 Флаг Николаевского сельского поселения — флаг муниципального образования «Николаевское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области.